Claude de Beauharnais peut faire référence à plusieurs membres de la famille de Beauharnais

 Claude de Beauharnais (1680-1738), capitaine de vaisseau, 
 Claude de Beauharnais (1717-1784), chef d'escadre, fils du précédent
 Claude de Beauharnais (1756-1819), homme politique, fils du précédent